2 miejscowości w Polsce: 
 Miejska Wola – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Miejska Wola – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Linki zewnętrzne